Babos Zoltán (1904−1977) kultúrmérnök, hidrológus
 Babos Zoltán (1920−1984) vegyészmérnök, élelmiszeripari miniszterhelyettes